

Carriera 
Appartenente alla sezione di Milano dell'Associazione Italiana Arbitri dal dicembre 1989, viene promosso come arbitro di calcio in Serie C nel 1999 e vi rimane fino al 2004, quando viene dismesso per limiti di permanenza nel ruolo.
Decide quindi di diventare assistente arbitrale e viene inserito nell'organico dell'allora CAN A-B.

Il 20 novembre 2005 esordisce in Serie A in Chievo Verona-Ascoli e il 3 luglio 2010, con la scissione della CAN A-B in CAN A e CAN B, viene inserito nell'organico della CAN A.

Il 1º gennaio 2011 viene nominato assistente internazionale e il 18 settembre 2012 esordisce nella fase a gironi della Uefa Champions League in Borussia Dortmund-Ajax, diretta da Paolo Tagliavento.
Il 26 maggio 2013 viene designato con l'altro assistente Elenito Di Liberatore per la finale dell'edizione 2012-13 della Coppa Italia in programma all'Olimpico di Roma tra Roma e Lazio e diretta da Daniele Orsato.
Nel corso della stagione 2014/15 viene designato insieme all'arbitro Paolo Valeri e all'altro assistente Lorenzo Manganelli per la gara Juventus-Napoli, valevole per la Supercoppa italiana e disputatasi il 22 dicembre 2014 a Doha (Qatar).
Nel marzo 2015 viene resa nota dalla FIFA la sua convocazione, insieme a Daniele Orsato e Lorenzo Manganelli, al Campionato mondiale di calcio Under-20 2015, in programma nel maggio e giugno successivi in Nuova Zelanda: si tratta della prima convocazione in un torneo FIFA per l'assistente arbitrale milanese e nel corso della manifestazione la terna italiana viene designata per due partite della fase a gironi (Nigeria-Brasile e Panama-Ghana) e per una semifinale (Brasile-Senegal).
Nella stessa stagione sportiva viene designato per la semifinale di andata della UEFA Champions League 2014-2015 tra Barcellona e Bayern Monaco insieme all'arbitro Nicola Rizzoli, all'assistente Elenito Di Liberatore, agli arbitri addizionali Luca Banti e Antonio Damato ed al quarto ufficiale Gianluca Cariolato.
Il 14 novembre 2015 viene designato per la gara di Play-Off disputatasi tra Svezia e Danimarca e valevole per la qualificazione agli Europei del 2016.
Il 1º marzo 2016 la UEFA ufficializza la sua convocazione per il Campionato europeo di calcio 2016 in programma in Francia, dove insieme all'arbitro Nicola Rizzoli, l'assistente Elenito Di Liberatore e gli arbitri addizionali Daniele Orsato e Antonio Damato è designato per due partite della fase a gironi (Inghilterra-Russia e Portogallo-Austria), per un ottavo di finale (Francia-Irlanda) e per una semifinale (Germania-Francia).
Nella stagione sportiva 2016/17 viene designato con l'arbitro Gianluca Rocchi, l'assistente Elenito Di Liberatore, gli addizionali Banti e Valeri e il quarto ufficiale Filippo Meli per la semifinale di andata di UEFA Europa League disputatasi ad Amsterdam tra Ajax ed Olympique Lione e successivamente risponde alla convocazione della FIFA per la FIFA Confederations Cup 2017, disputatasi in Russia e dove con Rocchi e Di Liberatore viene designato per le gare Russia-Portogallo e Cile-Australia.
Il 20 luglio 2017 la UEFA rende nota la sua designazione per la Supercoppa UEFA 2017, da disputarsi il successivo 8 agosto a Skopje (Macedonia) tra Real Madrid e Manchester United. Con lui l'arbitro Gianluca Rocchi, l'assistente Elenito Di Liberatore, gli arbitri addizionali Davide Massa e Massimiliano Irrati, il quarto ufficiale Clément Turpin e l'assistente di riserva Riccardo Di Fiore. 
Nel novembre 2017, sempre nella terna guidata da Gianluca Rocchi, è designato dalla FIFA per dirigere un Play-Off valido per l'accesso ai Mondiali di Russia 2018, nello specifico la gara d'andata tra le nazionali di Croazia e Grecia.
Il 29 marzo 2018 la FIFA ufficializza la sua convocazione, con Rocchi e Di Liberatore, per il Campionato mondiale di calcio 2018, in programma in Russia nel giugno e luglio successivi e dove la terna italiana (affiancata da Irrati in qualità di VAR) verrà designata per due gare della fase a gironi (Portogallo-Spagna e Giappone-Senegal) e per un ottavo di finale (Brasile-Messico).
Il 3 maggio successivo è in campo con Rocchi, Di Liberatore, Valeri, Irrati e il quarto ufficiale Alessandro Costanzo per la semifinale di ritorno di UEFA Europa League disputatasi tra Atletico Madrid e Arsenal.
Il 17 ottobre dello stesso anno viene selezionato dalla FIFA (sempre con l'arbitro Rocchi e l'altro assistente Di Liberatore) per la Coppa del mondo per club FIFA 2018, in programma ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) dal 12 al 22 dicembre e dove la terna italiana (affiancata da Irrati in qualità di VAR) viene designata per la semifinale River Plate-Al Ain e per la finale 3º-4º posto Kashima Antlers-River Plate.

Con il 1º gennaio 2019 termina la sua esperienza da assistente internazionale e il 3 luglio successivo viene dismesso dalla CAN A per raggiunti limiti d'età, con un bilancio finale di 215 gare di Serie A (tra cui 5 Derby di Roma, 3 Derby di Torino, 3 Derby di Genova e numerose "classiche" del campionato italiano).

Il 6 luglio 2019 viene nominato componente della Commissione Arbitri Nazionale Serie D.
Nella stagione sportiva 2021/22 ricopre il ruolo di vice commissario designatore della CAN C.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/refereeing/news/newsid=2338168.html?redirectFromOrg=true
 www.fifa.com/worldcup/news/36-referees-and-63-assistant-referees-appointed-as-russia-2018-match-officials
 www.aiamilano.it/index.php/news/142-mauro-tonolini-ad-euro-2016
 www.aiamilano.it/index.php/news/293-l-orgoglio-della-sezione-di-milano-mauro-tonolini-al-mondiale-2
 www.aiamilano.it/index.php/news/319-mauro-tonolini-alfa-e-omega